Ten Sen Ryu (天千龍) es una de las escuelas de koryū de Kenjutsu. Fue desarrollada en el período Edo tomando conceptos del Yagyū Shinkage-ryū (柳生新陰流) y del Niten Ichi Ryu (二天一流).

Se desconoce de manera certera en que momento este arte cambia el nombre a "Ten Sen Ryu" pero se especula que fue alrededor del año 1648 cuando Yagyū Jūbei transmite las enseñanzas a su hija.

Actualmente son muy pocas las escuelas que aun enseñan de manera formal, estando la mayoría en Japón, con algunas excepciones a nivel internacional siendo España y México las más importantes.

Historia 

En 1641 Musashi Miyamoto entrega al Señor Hosokawa Tadatoshi (hijo de Hosokawa Tadaoki) y señor de Kumamoto un manuscrito, el cual contiene 35 artículos o lecciones de espada. Se cree que está incompleto, ya que su Daimio muere súbitamente dejando solo una transcripción. Después de esto, Musashi entristece y se retira para seguir el camino de la caligrafía y a la escritura.

En 1643 escribe  "El libro de los cinco anillos" (Go Rin No Sho), en referencia a la Tierra, Agua, Fuego, Viento y Vacío (los cinco elementos del Universo del Budismo) y lo entrega a su alumno Terao Magonojō (寺尾孙之允), Se cree que Magonojo había quemado el original Gorin-no Sho a través de órdenes de Musashi debido a que la versión original completa no se puede encontrar, pero algunos relatos de la época señalan que esta versión fue confiada a Hayashi Shiryu quien cuido los escritos llevándolos a las tierras del clan Yagyu donde fueron resguardados.

En 1645 mismo año de la muerte de Musashi el Go Rin No Sho llega a manos de Yagyū Munenori quien lo complementa con su propio escrito el Heihō kadensho (兵法家伝書).

En 1646 Yagyū Munenori muere dejando los escritos a sus sucesor Yagyū Jūbei quien a su vez transmite las enseñanzas a sus hijas dando origen al arte a manos de su hija mayor.

Después de esto Ten Sen Ryu fue transmitido de manera hereditaria tomando un papel secundario a las ramas que lo componen. Pese a ser una escuela pequeña el arte se mantiene abierto a la incorporación de técnicas y enseñanzas provenientes de otros estilos, esta filosofía permitió adoptar el uso de diversas armas y estilos de pelea de diferentes regiones siendo China, Filipinas e India las más predominantes.

La gran influencia de artes marciales tan distintas como el Karate, jujutsu, Silat, kung fu, kali, kalaripayatu, lucha mongola, y hasta técnicas europeas de espada y su incorporación a lo largo de los años, han permitido que Ten Sen Ryu tenga una gran adaptabilidad ante diferentes situaciones de combate que van desde duelos hasta campos de batalla pasando por situaciones de defensa personal, adoptando armas y estrategias diferentes de acuerdo a la situación.

El estilo se mantuvo en un relativo anonimato hasta la finalización de la segunda guerra mundial cuando fue prohibido por los Americanos junto a otras escuelas marciales y estilos familiares entre ellos Enmei ryu, Iga ryu, Katori shinto ryu, Ogawa ryu, Gan ryu, Meifu Shinkage-ryū rama que comparte relación con el Yagyū Shinkage-ryū, Ten Sen Ryu, y otras escuelas de Battojutsu.

En 1992 el estilo fue llevado a México por el Sensei Hiroaki Ishii donde fue impartido hasta su fallecimiento en 2012.

Estilo y Fundamentos 

El estilo está compuesto por 5 enfoques fundamentales creados con base a los escritos de Musashi y Munenori. Estos fundamentos se inspiran en los cinco elementos del budismo tomando los conceptos del Go Rin No Sho y el Heihō kadensho para crear diferentes enfoques y respuestas ante una situación.

posteriormente estos fundamentos toman los nombres de las 4 bestias sagradas de la mitología japonesa agrupándolos a su respectivo elemento, estos son:

 El fundamento de la tierra (Genbu) - Enfocado en la defensa a dos manos su objetivo es dar prioridad a la guardia y el ahorro de energía, este fundamento puede resistir a los ataques oponentes desgastando lo con su enorme resistencia, aguardando el momento para atacar aprovechando la recuperación del atacante.
 El fundamento del agua (Seiryu) - Buscando la fluidez, este fundamento de ataque a una mano mantiene su distancia evadiendo y desviando los ataques oponentes esperando una apertura para entrar a puntos débiles que puedan terminar con el atacante de una manera fulminante.
 Fundamento del fuego (Suzaku) - Especializado en movimiento y alta respuesta este fundamento busca la velocidad de reacción y la apropiada respuesta ante un ataque, si bien los movimientos pueden no son letales la cantidad de ellos dejara sin respuesta al oponente, pese a ser un enfoque para la defensa a una mano su uso puede complementarse con armas de apoyo para tomar la ofensiva.
 Fundamento del viento (Byakko) - Fundamento de ataque a dos manos, su uso es brutal y poderoso buscando dominar a su rival con fuerza y poder, es la forma de combate más arriesgada ya que la defensa no es prioritaria, por lo que busca terminar al rival lo antes posible sin importarle el gasto de energía.
 Fundamento neutro (Tenko) - Forma que busca la rápida respuesta desde una postura neutral, este fundamento es excelente para la defensa propia sea de forma letal o no.

Aparte de estos 5 enfoques existen 4 menores especializados en diferentes armas e inspirados en otras deidades sintoístas, así como 3 superiores que tratan de englobar las lecciones más puras del manuscrito del vacío y el capítulo de la no espada.

Con esto se busca el equilibrio absoluto y que nada ocurra sin que el practicante tenga una posible respuesta (esto se ve reflejado en el símbolo del Tomoe que representa a la escuela).

Armas y técnicas 

Entre las enseñanzas de Ten Sen Ryu están el manejo de armas tradicionales. Cada arma cuenta con un gran número de técnicas que enriquecen el modo de combate, entre las armas que posee el estilo se encuentran:

 Espada Katana (con 108 técnicas ) 
 Chidori jumonji yari (con 15 técnicas)
 Naginata (con 18 técnicas)
 Tessen (con 15 técnicas)
 Kama (con 13 técnicas)
 Kusarigama (con 14 técnicas)
 Látigo (con 15 técnicas )
 Shuriken (con 15 técnicas )
 Yumi (con 17 técnicas )
 Rope Knife (con 22 técnicas) 
 Tonfa (con 13 técnicas)
 Ono (con 14 técnicas)
 Sai (con 16 técnicas)

Aunado a estas armas la escuela enseña técnicas de combate a mano limpia y combate con armas improvisadas.

Rangos y desarrollo 
El estilo cuenta con 10 grados de conocimiento, para poder avanzar de grado el estudiante deberá presentar una prueba donde demuestre su dominio de las posturas, técnicas, katas y conocimientos filosóficos del nivel en el que se encuentra, pasando desde nivel básico 1 hasta el nivel maestro, mismos que están determinados por el sistema de graduación menkyo kaiden. Los grados son:

 Kamikiri shoden: Referente a quienes ingresan al arte por primera ocasión.
 Kamikiri Chuden: Después del Kamikiri shoden, referente a quienes comienzan a estudiar las bases del estilo.
 Kamikiri Okuden: Después de Kamikiri Chuden, practicantes que conocen todas las bases y dominan las técnicas iniciales.
 Michikami Shoden: Nivel intermedio referente a quienes conocen las primeras 12 katas y todas las técnicas básicas.
 Michikami Chuden: Después del Michikami shoden, referente a quienes comienzan a dominar armas secundarias.
 Michikami Okuden: Posterior a Michikami chuden, quienes pueden usar de manera eficiente las primeras armas y formas del arte.
 Menkyo Shoden: Referente a los estudiantes que dominan las 24 katas intermedias y manejan de 3 a 6 armas de manera correcta.
 Menkyo Chuden: Después de Menkyo Shoden,en este punto el estudiante se dedica a la materialización de todos los conocimientos y técnicas adquiridas.
 Menkyo Okuden: Practicantes de alto nivel que conocen la teoría y la práctica del estilo.
 Menkyo Kaiden: Referente a los que dominan todos los katas del estilo y poseen una profunda comprensión filosófica del camino y de las enseñanzas de la escuela.

En la cultura popular

En los Videojuegos 

 Ghost of tsushima - El protagonista Jin Sakai utiliza técnicas y posturas pertenecientes al estilo.
Fate/Grand Order- En la saga Grand Order Miyamoto Musashi y Munenori Yagyu aparecen como personajes jugables.

Anime 

 The God of the High School - El personaje Han Dae-Wi utiliza un sistema de rotación basado en las 4 bestias sagradas del Shintō (Seiryu, Suzaku, Byakko y Genbu).
 Rakudai kishi no cavalry - Toma inspiración de algunas técnicas y filosofía.
 Kimetsu no yaiba - Utiliza un sistema de técnicas divididos por elementos.
Jujutsu kaisen - El personaje Miwa Kasumi utiliza el Shinkage-ryū en sus técnicas de Battoujutsu.

Véase también 

 Niten Ichi Ryu estilo de dos espadas practicado por Musashi Miyamoto.
 El libro de los cinco anillos libro escrito por Musashi Miyamotoi.
 Miyamoto Musashi maestro espadachín.
Yagyū Munenori maestro espadachin.
Yagyū Jūbei heredero de Munenori.
Hayashi Shiryu discípulo de Musashi.
 Heihō kadensho libro escrito por Yagyū Munenori.
 Bushido o el camino / código del guerrero.
 Hagakure lo que se esconde en la sobra de las hojas
 Kenjutsu o grupo de escuelas y estilos clásicos del manejo del sable japonés o katana.

Enlaces externos 

 Portal:Historia. Contenido relacionado con Historia
 Portal:Militar. Contenido relacionado con Militar.
 Instituto Niten - Artículo sobre la vida de Miyamoto Musashi (en español)
 Dojo Kuubukan- Artículo sobre la vida de Yagyu munenori (en español)
 Katanamart - Artículo sobre la historia de Tenshi ryu Hioh o (en español)
 Budo Shorei -  Artículo sobre armas tradicionales (en español)

Referencias 

 Kenji Tokitsu (tr. Sherab Chodzin Kohn) (2006). Miyamoto Musashi: His Life and Writings. Weatherhill. ISBN 978-0-8348-0567-5.
 Miyamoto Musashi (2010). Go Rin No Sho: A Book. ISBN 978-1169208841
 Yagyū Munenori (1646) The life-giving sword Heiho Kadensho:Secret teachings from the house of the Shogun. Kodansha International ISBN 978-4770029553